Dieser Artikel behandelt die kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Kanada nimmt zum achten Mal an der WM-Endrunde teil. 2019 schied die Mannschaft im Achtelfinale aus, konnte aber 2021 bei den Olympischen Spielen 2020 die Goldmedaille gewinnen. Die Mannschaft qualifizierte sich als Halbfinalist der CONCACAF W Championship 2022.

Qualifikation 
Kanada war als Zweiter des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 automatisch für die CONCACAF W Championship 2022 qualifiziert. Beim Turnier in Mexiko wurden Trinidad und Tobago mit 6:0 sowie Panama mit 1:0 besiegt, womit der Einzug ins Halbfinale und damit die Qualifikation für die WM-Endrunde feststand. Im dritten Gruppenspiel wurde dann noch Costa Rica mit 2:0 besiegt und im Halbfinale Jamaika mit 3:0. Im Finale ging es mal wieder gegen Rekordweltmeister USA und erneut wurde verloren, diesmal mit 0:1 durch einen verwandelten Strafstoß.

Insgesamt kamen 21 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 18 schon im Kader für die WM 2019 standen. Zehn Spielerinnen wurden in allen fünf Spielen eingesetzt. Beste Torschützinnen waren Jessie Fleming und Julia Grosso mit je drei Toren. Insgesamt erzielten acht Spielerinnen 12 Tore.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde

Vorbereitung 
Die ersten Spiele nach der geglückten Qualifikation waren zwei Auswärtsspiele im September 2022 gegen WM-Co-Gastgeber Australien, die mit 1:0 und 2:1 gewonnen wurden. Im Oktober gab es zwei Spiele in Spanien gegen Argentinien und WM-Neuling Marokko, die 2:0 und 4:0 gewonnen wurden. Im November fanden zwei Spiele in São Paulo gegen Südamerikameister Brasilien statt die 2:1 und 1:2 endeten. Im Februar nahm die Mannschaft am SheBelieves Cup 2023 teil, wo sie auf den Nachbarn USA sowie Japan und erneut Brasilien traf. Nach einer 0:2-Niederlage gegen die USA, folgte ein 2:0-Sieg gegen Brasilien und eine 0:3-Niederlage gegen Japan, so dass nur der letzte Platz belegt wurde. Im April ist ein Spiel in Le Mans gegen Frankreich geplant.

Endrunde 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 2 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe B mit Co-Gastgeber Australien gelost, gegen das schon in der WM-Vorrunde 2007 gespielt wurde. Zugelost wurden  Nigeria, WM-Vorrundengegner 1995 und 2011, sowie WM-Neuling Irland. Die Gruppenspiele als auch die möglichen K.-o.-Spiele finden in Australien statt. Im Achtelfinale wären der Gruppensieger bzw. Zweite der Gruppe D mit Europameister England und Asienmeister China die nächsten Gegner.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Einzelnachweise 

Kanada
2023